Walbur ist geographischer Name und Namensbestandteil:

 Walbur (Fluss), linker Oberlauf des Harrasfließ (zum Riethgraben, zur Rodach, zur Itz) bei der Fuchsmühle, Großwalbur, Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Großwalbur, Pfarrdorf der Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern 
 Kleinwalbur, Dorf der Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern